Robert Stanley (1847-1918) – politico australiano
 Robert H. Stanley (1881-1942) – marinaio statunitense
 Robert Christopher Stafford Stanley (1899-1983) – politico britannico
 Robert C. Stanley (1918-1996) – artista statunitense
 Robert Stanley (1932-1997) – artista statunitense
 Robert Michael Stanley (1963) – giocatore di baseball statunitense